Kilblomflugor kan syfta på:

Kilblomflugor (Fagisyrphus) – ett släkte i familjen blomflugor, se Kilblomfluga
Kilblomflugor (Xanthogramma) –  ett släkte i familjen blomflugor